Ел Дедо има више значења:

 Ел Дедо (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Дедо (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику